Wellin kan vara dels ett svenskt efternamn med den vanligare stavningen Welin dels ett geografiskt namn.

Personer med efternamnet Wellin
 Bertha Wellin (1875–1951), svensk politiker verksam inom högerpartiet
 För personer med andra stavningar av namnet, se Welin.

Geografi
 Wellin, Belgien, kommun i Vallonien, Belgien
 Veliny, ort i Tjeckien med tyskt namn Wellin

Svenska efternamn